O22 steht für:
 O22, ICD-10-Code für Venenkrankheiten als Komplikation in der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O20-O29
 O22, FAA-Code für den Columbia Airport (Kalifornien) in Columbia, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O22